Plusieurs ponts portent le nom de pont de la Liberté dont :
 Pont de la Liberté, franchissant la Meuse à Charleville-Mézières, en France.
 Pont de la Liberté, sur la rivière Imjin sur la route menant à Panmunjeom dans la zone coréenne démilitarisée ;
 Pont de la Liberté, franchissant le Danube à Budapest, en Hongrie ;
 Pont de la Liberté, franchissant le Danube à Novi Sad, en Serbie ;
 Pont de la Liberté reliant la Venise historique au continent, en Italie ;
 Pont de la Liberté, à Zagreb, en Croatie (voir la liste de ponts de Croatie).